Nachschuss kann folgende Bedeutungen haben:

 im Ballsport: zwei aufeinander folgende Torschüsse eines Spielers
 im Finanzwesen: 
 Margin oder
 Nachschusspflicht